Seman (v určitém tvaru Semani) je řeka v Albánii.

Příjmení 
Příjmení Seman, přechýleně Semanová, nosí více významných osobností:

 Daniel Seman (* 1979) – český hokejista
 Jozef Seman (* 1943) – slovenský fotbalista
 Karol Seman (* 1940) – slovenský a československý politik romského původu
 Michal Seman (* 1972) – český fotbalista, útočník
 Miroslav Seman (* 1973) – slovenský fotbalový brankář
 Stanislav Seman (* 1952) – slovenský fotbalový brankář

Česká příjmení
Slovenská příjmení